Another Day kan avse:

Musikalbum
 Another Day (album av Lene Marlin) – ett studioalbum från 2003 av den norska artisten Lene Marlin
 Another Day (album av Oscar Peterson) – ett musikalbum från 1970 av Oscar Peterson
 Another Day (album av Racoon) – ett musikalbum från 2005 av musikgruppen Racoon

Sånger
 Another Day (sång av The Cure) – en låt från 1979 av The Cure på albumet Three Imaginary Boys
 Another Day (sång av Dream Theater) – en låt från 1992 av Dream Theater på albumet Images and Words
 Another Day (sång av Bauer & Lanford) – en låt från 2011 av Bauer & Lanford
 Another Day (sång av Paul McCartney) – A-sidan på Paul McCartneys första singel som soloartist våren 1971
 Another Day (sång av Whigfield) – en låt från 1994 av Whigfield och på albumet Whigfield
 Another Day (sång av Bryan Adam) – en låt från 1987 av Bryan Adams från albumet Into the Fire
 Another Day (sång av Air) – en låt från 1987 av Air från albumet Talkie Walkie
 Another Day (sång av Galaxie 500) – en låt från 1988 av Galaxie 500 från albumet On Fire
 Another Day (sång av Raised Fists) – en låt från 2007 av Raised Fists från albumet Dedication
 Another Day (No Ones Fault) – en låt från 2007 av BobbyRaised Fists

Film
 Another Day (film, 2001) – en amerikansk film från 2001 i regie av Jeffrey Reiner

Se även
 Another Day in Paradise – en låt från 1989 av Phil Collins
 Another Day in Paradise (film) – en amerikansk film från 1998  i regi av Larry Clark
 Another Day/Another Dollar – en EP från 1982] av Gang of Four
 Die Another Day – en James Bond-film från 2002
 Die Another Day (sång) – den officiella låten till filmen Die Another Day